Adrien Bossel (1986-), joueur de tennis professionnel suisse.
 Vincent Bossel (1996-), auteur et réalisateur suisse de courts-métrages.
 Jean-Claude Bossel (1957-), créateur interdisciplinaire et producteur indépendant suisse.